Овај чланак садржи податке о наступима фудбалског клуба Чукарички у европским такмичењима.

Збирни европски резултати 
Стање на дан 11. август 2022.

Резултати по сезонама

1990—2000.

2010—2020.

2020—данас

Референце 

Европа
Чукарички